Стопа́:
 Стопа — нижний отдел ноги стопоходящих четвероногих.
 Стопа — структурная единица стиха.
 Стопа — старинная русская единица измерения.

Фамилия 
 Стопа, Яцек (род. 1987) — польский шахматист, гроссмейстер (2015).

Военно-полевая медицина 
 Маршевая стопа — перестройка плюсневых костей под влиянием длительной нагрузки (чаще всего наблюдается у военнослужащих при совершении длительных маршей).
 Минная стопа — совокупность повреждений стопы человека в радиусе действия взрыва противопехотной мины.
 Траншейная стопа — сезонное заболевание, суть которого заключается в поражении ступней ног из-за продолжительного воздействия на них холода и сырости.

Другое 
 Монетная стопа — нумизматический термин, обозначающий количество монет одного номинала, которое может быть отчеканено из определённой весовой единицы металла.

См. также 
 Стопка